Freiwalde ist der Name folgender Ortschaften:

in Deutschland
 Freiwalde (Bersteland), Ortsteil der Gemeinde Bersteland in Brandenburg
in Polen
 Freiwalde, Kreis Habelschwerdt, Niederschlesien, seit 1945: Lesica (Międzylesie), Woiwodschaft Niederschlesien
 Freiwalde, Kreis Mohrungen, Ostpreußen, seit 1945: Leśnica (Małdyty), Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Freiwalde, Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Wólka Lichtajńska, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Freiwalde, Kreis Rosenberg i. Westpr., (Danzig-)Westpreußen, seit 1945: Krzywiec (Susz), Woiwodschaft Ermland-Masuren

Siehe auch

 Freywalde, Gemeindeteil der Stadt Schönewalde, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg
 Freiwald